Antialiasing (AA) steht für:

 Antialiasing (Signalverarbeitung), Verfahren zur Verminderung des Alias-Effekts
 Antialiasing (Computergrafik), Kantenglättung